Follow the Leader () — третий студийный альбом ню-метал группы Korn, отличающийся от первых двух альбомов группы, как по звучанию, так и по качеству записи. Follow the Leader стал альбомом-прорывом не только для группы, но и для дальнейшего продвижения ню-метала в мейнстрим. Альбом вошёл в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die (). С альбома было выпущено пять синглов: «All in the Family», «Got the Life», «Children of the Korn», «B.B.K.», «Freak on a Leash».

В записи песен для альбома приняли участие множество приглашённых вокалистов, в том числе Ice Cube — «Children of the Korn», Тре Хардсон (группа The Pharacyde) — «Cameltosis», Фред Дёрст (группа Limp Bizkit) — «All in the Family». Актёр Чич Марин исполнил вокальную партию в песне «Earache My Eye», кавер-версию песни из фильма комического дуэта Чича и Чонга Укуренные, в то время как музыканты группы играют песню, обменявшись друг с другом инструментами.

Песни на альбоме начинаются с 13-го трека, первые 12 треков представляют собой пятисекундные треки с тишиной. Джастин, мальчик с Лонг Бич, Нью-Йорк, пожелал перед смертью увидеть музыкантов группы Korn. Музыканты, тронутые его желанием и силой духа, посвятили мальчику песню «Justin». Первые 12 треков на CD, по пять секунд длиной каждый, образуют минуту молчания в честь Джастина. Также на альбоме есть бонусный трек «I Can Remember», вошедший в американское издание сингла Got the Life.

На DVD Deuce, группа сообщила, что всё, что они делали во время записи альбома, это безостановочно пили и круглосуточно устраивали вечеринки. Манки признался, что группа потратила на алкогольные напитки около $27.000 долларов.

В 2009 году вышел фильм ужасов "Коллекционер", где прозвучал начальный сэмпл "Dead Bodies Everywhere".

Критический прием 

Follow the Leader, получил в целом положительные отзывы. Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic назвал альбом «эффективным продолжением их [группы] первых двух альт-метал ориентиров». Дэвид Фрике из Rolling Stone писал, что у Korn «есть идеальная запись для тех длинных чёрных дней, когда всё, что вы можете сделать, это сказать: „Какого хрена! Какого хрена! Какого хрена!“ на том кровавом убийстве». Музыкальный критик Дженисс Гарза из Yahoo! назвал альбом «сильно измученным и диким, как всегда», отметив, что «несмотря на все эти страдания и мучения, Korn ослабевает». Обозреватель Entertainment Weekly Джим Фарбер назвал альбом «большим количеством глупого веселья» и «также невероятно извращённым, идущим на почти смехотворную длину, чтобы возиться с металлическим клише», заключив, что, если «вряд ли достаточно инновационный, чтобы соперничать с классикой метала, по крайней мере, пластинка Korn даёт это когда-то застойные ядра стиля чего-то нового». Джон Парелес из New York Times сказал, что альбом был «изменчивым», описывая Дэвиса как «борьбу с ненавистью к себе, насильственными побуждениями, родительским возбуждением и спутанной сексуальной идентичностью …». В отрицательном отзыве Роберт Кристгау из The Village Voice сказал, что, хотя Korn «отрицают, что они метал», они «тем не менее демонстрируют, что сущность металла … это самоуничтожающийся объём и самоусиливающийся показ».

Художественное оформление 
Лицевая сторона обложки (девочка в красном платье, играющая со своими друзьями на краю обрыва) была создана Тоддом Макфарлейном, художником, долгое время работавшим над серией комиксов Спаун, и основана на вступительном ролике в клипе на песню Freak on a Leash. Хотя есть некоторые различия. На обложке не видно будки охранника, но изображены дети, которых не было видно на видео. Изображение на трее диска представляет собой лицевую обложку, выполненную в чёрно-белом цвете без названия группы и альбома. Картинка в буклете изображает группу в зелёной комнате. Джонатан Дэвис связан, а позади него стоит девочка. Остальные музыканты группы сидят в другой части комнаты на диванах (за исключением Хэда, который в момент фотографии встает). Если приглядеться, можно увидеть что картины на стенах изображают обнажённых женщин. Остальная часть альбомного буклета представляет собой благодарности и состав на фоне чёрных и белых облаков.

Список композиций 
Треки 1-12 беззвучны, длительностью 5 секунд каждый.

Лимитированное издание бонусного диска 
 «All in the Family (Clark World mix)» — 4:47
 «All in the Family (Sowing the Beats mix)» — 4:53
 «All in the Family (Beats in Peace mix)» — 4:16
 «All in the Family (Scary Bird mix)» — 8:39

(Также бонусный диск включал подборку клипов с Korn TV)

Во время записи альбома, были также написаны следующие песни:
 «Camel Song» — 4:21 (вышла, в конечном итоге, на саундтреке к фильму Конец света)
 «I Can Remember» — 3:36 (выпущена на сингле Got the Life)
 «Here Come The Bastards» — (незаписанная кавер-версия песни Primus)
 «South Of Heaven» — (незаписанная кавер-версия песни Slayer)
 «Surprise! Your Dead» — (незаписанная кавер-версия песни Faith No More)

Чарты 
Альбом

Синглы

Сертификации

Участники записи 
Korn
 Джонатан Дэвис — вокал, волынки «My Gift to You»
 Джеймс «Манки» Шаффер — гитара
 Реджинальд «Филди» Арвизу — бас-гитара
 Брайан «Хэд» Уэлч — гитара
 Дэвид Сильверия — ударные

Приглашённые музыканты
 Ice Cube — вокал («Children of the Korn»)
 Фред Дёрст — вокал («All in the Family»)
 Чич Марин — вокал «Earache My Eye»
 Тре Хардсон — вокал «Cameltosis»
Дополнительный персонал
 Томми Д. — программирование
 Джозеф Калтайс — фотографии
 Грег Капулло — художественное оформление
 Томас Корнэкер — исполнитель
 Тодд Макфарлейн — художественное оформление
 Стивен Маркуссен — мастеринг
 Брендан О’Брайен — микширование
 Тоби Райт — продюсер, инженер
 Дон С. Тайлер — оцифровка
 Стив Томпсон — продюсер
 Джастин З. Уолден — ударные, программирование
 Джон Юинг, Мл. — инженер, вспомогательный инженер

Примечания 

1998
Альбомы Epic Records
Альбомы Immortal Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Тоби Райтом
Альбомы ню-метала
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums